Адур Гопалакришнан (, ; наст. имя — Мутаттху Гопалакришнан Уннитхан, ; род. 3 июля 1941, Адур, Траванкор, Британская Индия) — индийский кинорежиссёр, продюсер, сценарист, кинооператор. Адур Гопалакришнан сыграл большую роль в становлении малаяламоязычного кинематографа и считается одним из величайших режиссёров Индии, а также одним из выдающихся представителей «параллельного кино».

Награждён второй и четвёртой по величине гражданскими наградами Индии: Падма Шри и Падма Бхушан, французским орденом Почётного легиона и ведомственной наградой Франции орденом Искусств и литературы. Обладатель высшей кинематографической награды Индии Премии им. Дадасахеба Фальке и 5 Национальных кинопремий за лучшую режиссуру.

Биография 
Адур Гопалакришнан родился 3 июля 1941 года в деревне Палликал вблизи Адура, современный штат Керала в богатой семье. Его родители, Мадхаван Уннитхан и Муттатху Гаури Кунджамма, покровительствовали театру Катхакали, поэтому он уже в восьмилетнем возрасте выступал на сцене. После окончания Gandhigram Rural University по специальности «экономика, политология государственное управление» в 1960 году, он некоторое время работал статистиком. В 1962 году Адур поступил в киноинститут в Пуне.

В 1965 году Адур Гопалакришнан основал кооператив для производства авторских фильмов. Большое влияние на Гопалакришнана оказало творчество Сатьяджита Рая. Уже его первый полнометражный фильм «По своей воле» (1973) заслужил похвалы критиков, Национальные кинопремии за лучший фильм и лучшую режиссуру и был показан на кинофестивалях в Москве, Лондоне, Мельбурне и Париже. Фильмы Гопалакришнана отличает особая психологическая атмосфера, интересный сюжет и убедительная мотивация действий персонажей. В своих картинах, в частности «Крысоловка» (1982), «Лицом к лицу» (1984), «Монолог» (1987), «Стены» (1990), «Человек истории» (1996), Гопалакришнан поднимает острые социальные вопросы, привлекая этим внимание зрителей.

Кроме съёмок фильмов Адур Гопалакришнан пишет сценарии, статьи, а также ставит спектакли в театре. В 1983 году вышла книга Гопалакришнана «Мир кино», в которой он рассказал о своём видении кинематографа и его влиянии на общество. Он также написал книги «Опыт кино» и «Кино, литература и жизнь».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Official Website of Information and Public Relation Department of Kerala
 Биография на сайте Rediff
 Профиль на сайте Cinema of Malayalam

Лауреаты премии имени Дадасахеба Фальке